En Pologne, Jarosławice peut désigner :

 Jarosławice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Jarosławice, un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Jarosławice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.